Ротонди:

 Ротонди — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, подчиняется административному центру Авеллино.
 Ротонди, Джанфранко (род. 1960) — итальянский политик.
 Ротонди, Лиза — американская актриса.